Kléber  – variante del nome proprio di persona Cléber
Jean-Baptiste Kléber  – generale francese
Emilio Kléber - pseudonimo di Manfred Stern, militare sovietico
Kléber  – stazione della metropolitana di Parigi
Kléber  – azienda di pneumatici assorbita nel 1981 dalla Michelin
Kléber de Carvalho Corrêa  – calciatore brasiliano (n. 1980)
Kléber Giacomance de Souza Freitas  – calciatore brasiliano (n. 1983)
Kléber Guerra Marques  – calciatore brasiliano (n. 1970)
Kléber Laude Pinheiro  – calciatore brasiliano (n. 1990)